La saison 2019-2020 de l'En avant Guingamp, club de football français, voit le club évoluer en Ligue 2 pour la vingt-neuvième fois de son histoire, après sa relégation de Ligue 1 la saison précédente.

L'équipe est dirigée par Patrice Lair depuis la fin de la saison 2018-2019, en remplacement de Jocelyn Gourvennec, non conservé, et avec Sylvain Didot, entraîneur de l'équipe réserve promue en N2, comme assistant. Le , Didot devient entraîneur, après l'éviction de Patrice Lair.

Effectif

Prolongations de contrat

Transferts

Mercato estival 
Dès la fin de la saison 2018-2019, l'entraîneur Jocelyn Gourvennec, arrivé en , annonce qu'il ne poursuit pas sur le banc guingampais alors que les divergences sur l'organisation de la nouvelle saison entre lui et le président Bertrand Desplat semblaient trop importantes. Le , le club annonce officiellement l'arrivée de Patrice Lair sur le banc, qui a signé pour deux saisons plus une en option en cas de remontée en Ligue 1. Il est assisté de Sylvain Didot, ancien entraîneur de l'équipe réserve, tandis que son frère, Étienne Didot, prend sa retraite sportive après trois saisons passées au club et un état d'esprit de combattant irréprochable.

Pour le restant des joueurs, il faut s'attendre à un mercato agité avec la descente en Ligue 2. Hormis les pépites de l'effectif dont le départ est attendu (Pedro Rebocho, Marcus Thuram, Jordan Ikoko voire Ludovic Blas) et quelques joueurs que le club souhaiterait conserver (Jérémy Sorbon et Nolan Roux), l'incertitude entoure l'avenir de leurs coéquipiers. Des jeunes joueurs, dont plusieurs du centre de formation, sont appelés à combler les places restantes.

Contrairement à ce qui avait pu être attendu, le début du mercato est animé par les arrivées de jeunes joueurs rompus à la Ligue 2. Le , Guingamp annonce avoir trouvé un accord avec Montpellier pour le transfert de Morgan Poaty, précédemment prêté à Troyes, en Ligue 2, par le club héraultais. Le lendemain, c'est Jérémy Mellot, latéral droit en provenance de Rodez et qui a participé à la montée du club en Ligue 2, qui se voit transféré dans les Côtes d'Armor. Le , l'EAG officialise la signature de Bryan Pelé, un milieu offensif habitué de la Ligue 2 et lui aussi en provenance de Troyes. Le Breton formé à Lorient puis Brest a signé pour deux saisons. Du côté des départs, comme attendu depuis plusieurs semaines, Jordan Ikoko est annoncé partant le  pour le champion de Bulgarie, Ludogorets, pour la somme d'un million d'euros.

La fin du mois de juin est animée par Karl-Johan Johnsson. Après une dernière saison difficile qui l'a vu petit à petit laisser sa place de titulaire à Marc-Aurèle Caillard, l'iconique portier guingampais est annoncé partant pour le FC Copenhague le  par Patrice Lair lui-même. Cependant, le dossier semble compliqué, et l'entraîneur annonce pendant le stage de pré-saison que l'international suédois doit revenir au club, le , faute d'un accord. Retournement de situation cinq jours plus tard avec l'officialisation de sa signature chez les champions du Danemark en titre. Après plusieurs jours d'essais, Jérémy Livolant convainc le FC Sochaux, promu en Ligue 2, et est officialisé le  pour un nouveau prêt dans cette division.

Mercato hivernal

Effectif professionnel 
Le tableau ci-dessous recense l'effectif professionnel actuel de l'En avant Guingamp pour la saison 2019-2020.

Saison

Matchs amicaux

Championnat

Journées 1 à 5

Journées 6 à 10

Journées 11 à 15

Journées 16 à 20

Journées 21 à 25

Journées 26 à 30

Journées 31 à 35

Journées 36 à 38

Classement 
Extrait du classement de Ligue 2 2019-2020 

Évolution du classement en fonction des résultats

Coupe de France

Coupe de la Ligue

Statistiques

Bilan de l'équipe

Résumé des matchs officiels de la saison 

Légende : csc = but marqué contre son camp ; sp = but marqué sur penalty ;
 Match en retard

Affluences à domicile

Statistiques des buteurs 

Dernière mise à jour le .

Statistiques des passeurs 

Dernière mise à jour le .

Statistiques individuelles

Nouvelle identité visuelle 
La fin de la saison 2018-2019 est marquée par l'annonce de la fin de la collaboration avec l'équipementier Patrick qui suivait l'EAG depuis 2012, remplacé par le manufacturier anglais Umbro. Elle est suivie, le , par le dévoilement du nouveau logo du club, reprenant le design de celui de la section amateur, et officialisant la disparition de la particule  du nom du club.

Notes et références 

Saison de l'En avant Guingamp
Guingamp
Guingamp